Der Ausdruck Lydiard bezeichnet 
 ein britisches Kriegsschiff im Ersten Weltkrieg, die HMS Lydiard (1914)
 den neuseeländischen Leichtathletik-Trainer Arthur Lydiard